Berlandiella är ett släkte av spindlar. Berlandiella ingår i familjen snabblöparspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snabblöparspindlar
Berlandiella